Козы — сельскохозяйственные животные вида домашняя коза (), мелкий рогатый скот — широко распространены во всём мире и используются практически в любых природно-климатических условиях, даже таких, где другие продуктивные животные обитать не могут. Разные породы коз приспособлены к различным системам животноводства — от маленьких стад из 3—5 голов на скудном подножном корме до крупных интенсивных животноводческих предприятий, от круглогодичного выпаса до полностью стойлового содержания, с множеством промежуточных вариаций между ними. Козы являются источником нескольких видов продукции, из них основные — молоко, мясо и шерсть. Среди пород коз есть высокопродуктивные специализированные, породы двойного-тройного назначения и универсальные. Внешние различия между породами представлены множеством основных и второстепенных признаков, которые варьируются в очень широком диапазоне.

В список включены породы коз, описанные, хотя бы кратко, в одном или нескольких основных источниках — авторитетных изданиях, содержащих перечни пород коз без ограничения по территориальному признаку (породы мира). Не включены исчезнувшие породы, а также упомянутые, но не описанные ни в одном из основных источников.

Многообразие пород коз 
В мире разводится и используется множество пород коз. Породой в животноводстве называют группу животных одного вида, обладающих хозяйственной и племенной ценностью, образовавшуюся в определённых природно-климатических условиях под влиянием творческой деятельности человека, осуществляющего отбор и подбор. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) определяет породу как группу животных одного вида, специфические признаки которой позволяют визуально отличить её от других пород, или же группу, сходную по фенотипу с другой породой, но отделённую от неё территориально или на культурном уровне, так что её можно идентифицировать как отдельную породу. Полный перечень существующих в мире пород коз пока не создан, не известно и общее количество пород. Такая ситуация обусловлена тем, что нет единого, согласованного учёными и специалистами всех стран, подхода к идентификации пород, а значительная часть существующих пород коз до настоящего времени не описана и не изучена.

В животноводстве, помимо понятия «порода», используется понятие «породная группа», которое определяет популяцию животных, не в полной мере соответствующую требованиям к породе, например, с недостаточным поголовьем или количеством линий, так что чистопородное разведение сопряжено с высоким риском инбредной депрессии. Подходы, применяемые ФАО с позиции изучения и сохранения биологического разнообразия домашних животных, в этом плане более лояльны и включают в число пород малочисленные популяции. Кроме пород выделяют также разновидности (типы, экотипы): это часть породы, незначительно отличающаяся от остального поголовья в породе, но всё же явно различимая, как правило, по небольшому числу признаков. По вопросу разграничения пород и разновидностей тоже нет единства, и нередки случаи, когда разновидности породы выделяют в самостоятельные породы, или наоборот, одну породу присоединяют к другой в качестве разновидности. Для примера, словарь пород сельскохозяйственных животных Мэйсона содержал (в редакции 1996 года) 595 пород и 76 разновидностей, в базе данных пород домашних животных ФАО по состоянию на 2009 год числились 1153 породы коз, а в научной литературе можно встретить названия и описания пород коз, не вошедших ни в словарь Мэйсона, ни в базу данных ФАО.

Не существует и общепринятой системы регистрации пород. В зависимости от национального законодательства и местных традиций признание поголовья породой могут осуществлять государственные органы, профильные общественные организации, ассоциации или клубы заводчиков и любителей породы, а для некоторых стран признание факта существования породы заключается лишь в публикации мнения исследователя в научном журнале. Единственным общепризнанным документом считается племенная книга — основной регистр, отражающий историю породы и происхождение породистых животных. Для трансграничных пород, то есть тех, которые разводятся не только в стране происхождения, но и в других местах, организации, контролирующие разведение породы, могут автономно действовать в каждой стране, где распространена порода, их может быть несколько в стране, и каждая из организаций может утверждать свой стандарт и вести свою племенную книгу. В описании пород в списке приведены, при наличии, сведения о годе признания породы (утверждении стандарта) на её родине согласно действующему там порядку. Приводится и год открытия (начала) племенной книги, а если книг несколько — год открытия самой ранней из них, чаще всего это племенная книга в стране происхождения породы.

Распространение породного разнообразия коз по территории их обитания неоднородно. По данным ФАО, 95 % мирового поголовья коз приходится на территории развивающихся стран, где выращивают приблизительно 60 % от всего многообразия пород. В то же время на долю Европы приходится лишь 4 % поголовья и 33 % генетического разнообразия. Такой дисбаланс обусловлен, в первую очередь, низким уровням развития чистопородного животноводства в развивающихся странах. В Европе деятельность по описанию, учёту, сохранению и целенаправленному развитию пород коз началась в последней трети XIX века, а к началу XXI века в каждой стране имеются организации, занимающиеся стандартизацией, контролирующие чистопородное разведение и ведущие племенные книги. В большинстве стран, насчитывающих наибольшее поголовье коз, специализированные государственные или общественные организации по породам животных отсутствуют и племенные книги не ведутся. Б́ольшая часть имеющихся в них коз относятся к неидентифицированным местным популяциям, не подвергались направленной селекции и зачастую находятся в труднодоступных районах. В 1996 году Галл описал 136 новых пород из разных регионов, в то время как в редакции словаря пород Мэйсона 1981 года числилось лишь 115 пород коз, известных к этому моменту. В рамках деятельности ФАО по изучению и сохранению биоразнообразия публикуются сведения об обнаруженных или впервые описанных породах. В современных условиях идентификацию и дифференциацию пород, помимо исследования фенотипа, осуществляют с использованием современных методов генетики, на хромосомном и митохондриальном уровне. Но до сих пор, по общему мнению учёных, идентифицирована и описана лишь малая часть местных пород коз, фактически обитающих в Западной Азии, Северной Африке и в Андах, а значительная часть местных пород, внесённых в базу данных ФАО, за пределами своих регионов неизвестна.

Внешний вид 

Козы демонстрируют огромное разнообразие во внешнем облике, начиная от размеров, пропорций и типов сложения и заканчивая формой вымени и расположением сосков. С одной стороны, козы происходят от разных видов диких предков (по современным представлениям, минимум от трёх: безоарового и винторогого козлов и вымершей козы приска). С другой стороны, большие различия в облике коз отражают их физиологическую адаптацию к большому диапазону природно-климатических условий, в том числе к экстремальным температурам и влажности, и к разным условиям кормления. Общего для всех пород перечня внешних признаков, которые бы чётко определяли зоологические различия между породами, не существует. Поэтому при зоологической классификации пород коз обычно применяется комплекс признаков, включающий элементы экстерьера, характер продуктивности и регион происхождения или обитания. Примером такой группировки служит простая и наглядная классификация Зеленского, а в современной научной литературе обычно используется классификация Мэйсона. Наиболее характерными внешними признаками породы признаются профиль лицевой части головы, постав и форма ушей и тип рогов, а также характер шёрстного покрова.

Профиль головы определяют как прямой, вогнутый, выпуклый и очень выпуклый — римский (романский) нос. Уши могут быть стоячими, висячими, полувисячими, поставленными горизонтально. У разных пород различается их ширина и толщина, а длина варьируется от 5 до 30 см. Форма ушей очень разнообразна: они бывают округлыми, заострёнными, расправленными, складчатыми, свёрнутыми в трубку, концы могут быть загнуты вверх; бывают почти или полностью редуцированные, рудиментарные наружные уши.

От трёх видов диких предков домашние козы унаследовали три основных типа рогов. Саблевидные или дугообразные рога типа безоарового, или саблерогого, козла () треугольного сечения, часто с зазубринами на острой передней грани, от основания полукругом расходятся в стороны. Рога этого типа могут быть разной длины и толщины, сильно закрученными почти в кольцо или спираль или, наоборот, почти прямыми. Рога в типе винторогого козла маркура () плоские в сечении, направлены вверх и назад и закручены в виде винта или штопора. Рога как у ископаемой европейской козы  (рога типа «приска») изогнуты назад и в стороны и закручиваются в спираль на концах. Существуют и другие формы рогов, возможно, свидетельствующие о смешении с другими видами диких козлов. В большинстве пород самцы имеют рога более развитые, типичной для породы формы, а у самок рога небольшие простой саблевидной формы.

Комолость, то есть врождённое отсутствие рогов или зачаточные рога, у коз является доминантным генетическим признаком и может быть почти во всех породах. В отличие от формы профиля и (за единичными исключениями) ушей, рога имеют значение при хозяйственном использовании коз. Так, при интенсивной системе содержания молочных коз безрогие матки предпочтительнее рогатых, но при пастбищном содержании шёрстных и пуховых пород продукцию лучшего качества получают от рогатых животных. Рогатые особи в целом крепче и выносливее комолых. Кроме того, комолость генетически связана со снижением способности козлов к размножению, поэтому для племенного воспроизводства используются только рогатые самцы.

Помимо важнейших экстерьерных признаков, лежащих в основании зоологических классификаций пород, у коз описывают и ряд других ста́тей. Например, на внешний облик породы сильно влияет растительность на голове: борода — пучок волос на нижней челюсти, — и чуб, или чёлка, — пучок волос на лбу. В сочетании с профилем и формой нижней челюсти украшения на голове придают представителям пород, которым они присущи, очень характерный вид, при этом чуб обычно бывает у козлов, а бородой могут обладать как самцы, так и самки некоторых пород. Ещё одним породным признаком может быть наличие или отсутствие так называемых серёжек — симметричных кожных выростов на шее под нижней челюстью, функция которых до сих пор не известна.

Пропорции и физическая конституция коз разнообразны — есть породы высоконогие и приземистые, квадратного или удлинённого формата, с разными пропорциями головы и формой корпуса. В породах коз имеется два типа карликовости: пропорциональные карлики, внешне аналогичные козам нормального размера, с пропорционально маленькой головой, рогами и т. д., а также ахондропластические карлики — коротконогие, но с корпусом обычной величины и большой головой.

Шерсть и окрас 
Основной шёрстный покров коз может состоять из волос трёх типов — остевого, или покровного, волоса, пуховых волокон и волос редкого промежуточного типа. Породный облик определяется длиной и структурой волос и расположением их по корпусу. По структуре волосы могут быть не только грубыми («козья шерсть»), но и гладкими, шелковистыми, мягкими, волнистыми, курчавыми. Длинная шерсть может покрывать всё тело, но часто у коз с короткой шерстью длинные волосы расположены на отдельных участках: на шее и плечах (грива), вдоль спины («плащ» или «накидка»), только на крестце и бёдрах, на верхней части конечностей («штаны»), на боках и животе.

Цвет шерсти и пигментация у коз, как и у других животных, образуются сочетанием пигментов эумеланина и феомеланина, каждый из которых может быть двух типов, или отсутствием пигмента. Располагаясь по определённой схеме по корпусу, волосы с разными пигментами образуют расцветку. Как пигментация, так и расцветка обусловлены генетически и могут быть определяющим признаком для породы. При том, что количество возможных расцветок и сочетаний цветов не так велико, благодаря индивидуальным особенностям палитра окрасов коз кажется чрезвычайно разнообразной. У некоторых пород имеются специальные названия для каждого окраса, однако для общего понимания описаний пород коз в списке нужно знать лишь четыре типа стандартных расцветок, другие расцветки образуются пятнами разного размера и цвета, располагающимися в том или ином порядке.

«Дикий» окрас представляет собой чёрные или коричневые (эумеланиновые) участки на феомеланиновом фоне разных тонов: красно-коричневом, серо-коричневом, бежевом. Тёмные участки расположены на морде, нижней части ног, животе, хвосте, шее и груди, в зоне плеч могут образовывать воротник, полосой тянутся по спине. Окрас «серна» также представляет собой тёмные отметины на более светлом фоне, однако затемнение на груди и плечах отсутствует, голова светлая с тёмной полоской от глаза к носу, узкая тёмная лента тянется вдоль спины. Противоположный ему окрас — белые или светлые участки на тёмном фоне — называют «швейцарскими отметинами», это типичная расцветка швейцарской тоггенбургской козы и родственных ей пород. Светлые участки образуют две полоски на морде от ушей к носу («барсучья морда»), окантовку губ и ушей; серёжки, нижние части ног и «зеркало» под хвостом также светлые. Расцветку, при которой чёрные (тёмные) полосы на морде, чёрные живот и нижние части ног дополнены чёрным цветом вдоль всей передней стороны бедра и большим участком чёрного цвета в задней части спины, почти сливающимся с чёрной раскраской задних ног, часто называют «заднее манто» (или «заднее пальто»). При этом «передним манто» иногда зовут расцветку, при которой вся передняя часть животного (включая или не включая голову и шею) тёмная, а вся задняя часть светлая.

В стандартах и описаниях некоторых пород приводятся сведения о пигментации видимых слизистых оболочек (веки, нос, губы), кожи, цвет глаз, цвет рогов и копыт, иногда отдельно для задних и передних ног.

Продуктивные характеристики 
Издревле и до недавнего времени, когда у людей появилась возможность и возникла мода на животных-компаньонов, коз содержали и разводили ради получения от них нужной человеку продукции. Козы являются источником молока, мяса, шерсти и пуха, шкур, кож, рога и кости, в неплодородных регионах Африки высоко ценится козий навоз. Польза от коз не ограничивается получаемой от них продукцией. В некоторых труднодоступных горных районах, где нет других транспортных средств, коз используют как тягловых или вьючных животных, а в США и некоторых других странах вьючных и тягловых коз содержат ради развлечения или спорта. В овцеводческих хозяйствах Европы и Азии при помощи козлов управляют большими овечьими отарами. В Британии, США, Австралии и других странах козы помогают регулировать дикую растительность и ухаживать за парками. С давних времён коз используют в бытовых и религиозных обрядах как выкуп или жертвенное животное. Существуют даже бои коз, которые считаются бескровным зрелищем. Однако породообразование у коз в первую очередь ориентировано именно на продукцию. Соответственно, при формировании пород единственной целью и критерием всегда является продуктивность, которая оценивается с точки зрения количества и качества продукта, а также расходов и трудозатрат, связанных с его получением.

Породы, которые выведены в результате целенаправленной селекционной деятельности человека, включая определение цели, подбор исходных пород или популяций, планирование и реализацию программы выведения и отбора, называются «заводскими». Породы, сформировавшиеся на определённой территории под влиянием стихийного отбора, или «народной селекции», называют «аборигенными» или «местными», такие породы обычно обитают и разводятся в тех районах и условиях, где они и сформировались.

Обычно заводские породы — специализированные и высоко продуктивные (молочные, мясные), они предназначены для интенсивных высокотехнологичных хозяйств и крайне требовательны к условиям содержания. Аборигенные породы, как правило, более или менее универсальны, от них получают два-три и больше видов продукции. Их продуктивность по количеству продукта очень низкая, но, в отличие от заводских, аборигенные породы идеально приспособлены к местным эко-климатическим условиям, могут кормиться скудным подножным кормом, в засушливых регионах по нескольку дней обходятся без воды. У некоторых местных пород выработана толерантность (невосприимчивость) к распространённым в местах их обитания заболеваниям и паразитам, из-за которых разведение в этих районах других пород коз невозможно.

Наиболее распространённый способ создания новых пород, как заводских, так и местных — улучшение аборигенных коз скрещиванием по определённой схеме с высокопродуктивными породами. Так появляются породы, внешне похожие на заводских прародителей, но приспособленные к местным условиям. Продуктивность таких пород далека от продуктивности специализированных заводских, но всё же выше, чем у аборигенных. Некоторые заводские породы изначально создаются как породы двойного назначения (мясо-молочные, мясо-шёрстные и т. д.).

Плодовитость 
Способность коз приносить потомство очень важна при любом типе продуктивности породы. Родившиеся козлята увеличат производительное стадо или в скором будущем дадут мясо, а лактация у козоматок продолжается несколько месяцев после рождения приплода (козления). Важными породными признаками являются ранее половое созревание молодых козочек, предрасположенность к многоплодности, фертильность (способность к зачатию), выживаемость козлят в раннем возрасте. Подобно диким предкам, большинство коз способны к спариванию один раз в год в определённый сезон, но для некоторых пород свойственны более частые периоды готовности к спариванию. Такая особенность позволяет получать более одного приплода в год (три приплода за два года и даже два за один год) и, к тому же, обеспечивает непрерывность получения от стада мяса и молока. Для коз шёрстно-пухового направления наоборот, желательна выраженная сезонность в спаривании и козлении, потому что продукцию собирают один раз в год в строго определённое время.

Молочная продуктивность 
Для специализированных молочных пород экономически выгоден длинный интервал между козлениями и продолжительная лактация. Лучшие заводские молочные породы способны доиться непрерывно до 20-24 месяцев, иногда и более, однако из практических соображений срок лактации ограничивают 10-11 месяцами. Высокие — несколько литров — удои предполагают достаточно объёмное вымя. Маленькое вымя аборигенных коз не обеспечивает больших удоев, но на горных пастбищах и в зарослях большое вымя страдало бы от постоянных травм. В зависимости от способа доения — машинного или ручного — отбираются свойственные породе форма, размер и расположение сосков.

Породные особенности у коз проявляются не только в величине удоев, но и в составе молока. Среднее содержание жира, белка, других веществ — это наследуемые породные признаки. Кроме того, компоненты молока определяют его пригодность к разным видам переработки. Молоко одних пород лучше подходит для пастеризации, других — содержит вещества, необходимые для производства сыра или йогурта. Есть местные породы, молоко которых обладает особыми качествами — исключительно высокой жирностью, очень долго хранится или годится для изготовления уникального местного сорта сыра.

Мясная продуктивность 
Специализированные мясные породы характеризуются особо быстрым ростом до достижения оптимальной убойной кондиции. Для аборигенных пород важны местные традиции употребления козлятины. Так, в некоторых регионах предпочитают забивать 2-х, 3-х или 6-месячных козлят, соответственно в местных породах именно на этот период приходится наибольшая скорость роста. Породными признаками являются убойный выход (отношение веса туши к живому весу), соотношение веса мяса и костей в туше, жирность, химический состав и вкусовые качества мяса.

Шёрстная и пуховая продуктивность 
Ценность шерсти и пуха зависит от их пригодности к промышленной переработке. Селекция шёрстных пород направлена на получение длинной, тонкой, ровной, прочной и упругой шерсти, одинаковой по всему корпусу козы. Белая и светлая шерсть ценится выше тёмной. По тем же параметрам оценивается и пух (кашмир, кашемир, пашмина — от местных названий старейших популяций пуховых коз). Шёрстный покров пуховых коз всегда состоит из смеси пуха и остевых волос, так что работа с породами имеет целью не только повышение качества пуха, но и увеличение его доли в общей массе шерсти. Пух вычёсывают в период массовой линьки, поэтому важно, чтобы в это время он отделялся легко и полностью. Мясо-шёрстно-пуховых местных коз и шёрстно-пуховые породы смешанного происхождения с небольшим содержанием пуха стригут и лишь затем вручную отделяют пух от остевого волоса. При такой технологии быстрая и дружная линька, наоборот, приводила бы к потерям.

Шерсть промежуточного типа — особая форма остевого волоса, по физическим характеристикам близкая к пуху: очень тонкая, лёгкая, мягкая и эластичная. Такой шерстью обладает единственная порода коз — ангорская, из неё производят пряжу с торговым названием «мохер» (), а для необработанной шерсти в русскоязычной литературе используется термин «могер». Производные породы, полученные скрещиванием ангоры с местными пуховыми или шёрстными породами, также обладают шерстью промежуточного типа (или смешанной), но её характеристики не соответствуют могеру; такие породы и их шерсть за рубежом называют «кашгора» ( — от cashmere + angora).

Легенда

Список пород коз мира 
Пометка tr означает, что название породы не встречается в источниках на русском языке и образовано переводом или транслитерацией названия на английском языке или языке страны происхождения, либо что порода не упоминается в иноязычных источниках и название на английском языке образовано переводом с русского.

Примечания 
 Комментарии

 Примечания

Основные источники

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Коза